De gemeente Halderberge heeft 154 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Halderberge.

Bosschenhoofd
De plaats Bosschenhoofd kent 5 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

|}

Hoeven
De plaats Hoeven kent 19 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

|}

Oudenbosch
De plaats Oudenbosch kent 70 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Oud Gastel
De plaats Oud Gastel kent 51 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Stampersgat
De plaats Stampersgat kent 9 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

 
Halderberge
Halderberge